Belgium
Rosières, résztelepülés Nivelles járásban

 Franciaország
Rosières, település  megyében
Rosières, település Haute-Loire megyében
Rosières, település Oise megyében
Rosières, település Tarn megyében